Юрий Евгеньевич Шувалов (род. 1 февраля 1965, Ленинград) — российский политический деятель. Работает в Управлении Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству.

Биография 
Окончил Ленинградский политехнический институт (ЛПИ). Кандидат социологических наук. После окончания ЛПИ работал в нём, занимал пост управляющего делами Санкт-Петербургского государственного технического университета (СПбГПУ — бывш. ЛПИ).

В 1995—1997 гг. — член НДР, в 1996—1997 — советник председателя фракции НДР в Госдуме.

Был директором московского представительства СПбГТУ.

В феврале 1998 года на учредительной конференции в Санкт-Петербурге было учреждено движение «Российский прогрессивный союз» (РПС). Шувалов был избран членом президиума совета РПС.

В 1999 — управляющий делами Политехнического института Санкт-Петербургского государственного технического университета.

На выборах в Государственную Думу ФС РФ 1999 года баллотировался по Северо-Западному одномандатному избирательному округу № 210 (Санкт-Петербург). Выборы признаны несостоявшимися, потому что голосов против всех было подано больше чем за любого кандидата, (в 2000 году от этого округа был избран Юрий Севенард).

С 1 декабря 1999 по июль 2001 года занимал пост заместителя руководителя аппарата фракции «Единство» в Государственной думе ФС РФ.

2 июля 2001 был назначен начальником Управления по связям с общественностью, региональным и общественным связям МВД РФ.

2 марта 2004 года Пресс-служба Государственной думы была реорганизована в Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, а Ю. Е. Шувалов был назначен его руководителем.

С мая 2005 года — координатор Центра социально-консервативной политики.

В 2008—2012 годах являлся заместителем секретаря Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» по креативу и взаимодействию с политическими клубами. В мае 2012 года избран в состав Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

29 января 2008 года назначен заместителем руководителя Аппарата Государственной думы — начальником Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Аппарата ГД ФС РФ. В январе 2012 года переназначен на эту должность.

В должности замруководителя аппарата Госдумы курировал Аналитическое управление, Управление международного сотрудничества, Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ и Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

С 2012 года является Ответственным секретарем Совета непарламентских партий при Председателе Государственной Думы.

В 2012 году выступил инициатором создания Международного Союза «Евразийская конфедерация».

В 2016—2017 годах — советник Председателя Государственной Думы ФС РФ.

В мае 2017 года перешел на работу в Администрацию Президента РФ.

В 2017 году принял участие в создании ЭИСИ.

В 2018 году поддержал идею формирования Информационно-технологической общественной платформы.

В связи с работой в Администрации Президента, 8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII съезда политической партии «Единая Россия», Юрий Шувалов был выведен из состава Высшего совета партии.

Координатор Информационно-технологической общественной платформы (2018).

Генерал-майор внутренней службы (2004).

Личная жизнь 
Женат, четверо детей.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (20 сентября 2016), II степени (2004) — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Примечания

Ссылки 
 Интервью журналу «Элита Общества»

Члены «Единой России»